

Cinema 
 Lemon – film del 2017 diretto da Janicza Bravo

Musica 
 Lemon – singolo degli U2
 Lemon – singolo del gruppo musicale statunitense N.E.R.D e della cantante barbadiana Rihanna

Persone 
 George William Lemon – lessicografo britannico 
 Meadowlark Lemon – cestista e attore statunitense
 Walter Lemon – cestista statunitense

Altro 
 Miss Lemon – segretaria di Hercule Poirot
 Lemon II – comuputer, clone italiano dell'Apple II Europlus

Pagine correlate 
Lemmon